Hōki puede referirse a:

Provincia de Hōki.- Antigua provincia de Japón, hoy forma parte de la Prefectura Tottori.
Hōki (Tottori).- Un pueblo en Japón.
Hōki (nengō).- El nombre de una era japonesa entre 770 y 781.